Torvik (Herøy), een plaats op het Noorse eiland Leinøya
Torvik (Nesodden), een plaats in de Noorse gemeente Nesodden